Jose Padilla sr., afgevaardigde en gouverneur van de Filipijnse provincie Bulacan en acteur
 Jose Padilla jr., Filipijns bokser en acteur; zoon van Jose Padilla sr.